Franz Wolny ist der Name folgender Personen:

* Franz Wolny (Fußballspieler, 1940) (1940–2018), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Franz Wolny (Fußballspieler, 1942) (* 1942), deutscher Fußballspieler